Холивуд може да се отнася за:

 Холивуд, центърът на американската филмова индустрия
 Холивуд (Алабама), градче в щата Алабама, САЩ
 Холивуд (Флорида), град в щата Флорида, САЩ